Hôtel des Monnaies (zecca in lingua francese) può riferirsi a:

 Hôtel des Monnaies – stazione della metropolitana di Bruxelles (Belgio)
Hôtel des Monnaies – edificio di Parigi (Francia)